Donatsch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andreas Donatsch (* 1952), Schweizer Strafrechtler und Hochschullehrer
 Martina Donatsch (* 1971), Schweizer Squashspielerin
 Reto Donatsch (* 1973), Schweizer Squashspieler